Miejscowości w USA:
 Wetmore – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
Gminy w USA:
 Wetmore (ang. Wetmore Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Wetmore (ang. Wetmore Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie McKean
Osoby o nazwisku Wetmore:
 Alexander Wetmore – amerykański ornitolog, zoolog i paleontolog.